Barza ima više značenja:
 Barza, Udine
 Barza, Varese